Principe Akishino – principe giapponese
 Principessa Akishino – moglie del principe Akishino